L'IDATE DigiWorld, nom commercial de l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe, créé en 1977, est un think tank spécialisé dans l’économie numérique, les médias, l'internet et les télécommunications.

C'est une association (immatriculée 314-398-686).

Il réalise des études de marché et conduit des missions de conseil auprès de ses clients. Il propose chaque année un catalogue d'études et anime une conférence internationale annuelle, un club d'entreprises et une revue économique. L'IDATE DigiWorld organise ses activités autour de trois domaines clés : le conseil, les études et les activités collectives au travers du Think tank.

Historique 
 1977 : Création de l'IDATE par François Schoeller
 1978 : Première édition de la Conférence Internationale de l'IDATE
 1986 : L'acronyme est changé de « Institut pour le développement et l'aménagement des télécommunications et de l'économie » en « Institut de l'audiovisuel et des télécoms en Europe »
 1986 : Création de la Fondation IDATE portant les activités collaboratives de ses membres
 1987 : François-Henri de Virieu devient président de l'IDATE
 1991 : Inauguration du nouveau bâtiment, siège actuel de l'IDATE
 1991 : La revue trimestrielle  remplace la collection initiale des Bulletins de l'IDATE
 1992 : Développement d'un réseau International de partenaires
 1995 : Création du premier site Internet de l'IDATE : www.idate.org
 1997 : Marc Tessier devient président de l'IDATE
 1999 : Francis Lorentz devient président de l'IDATE
 2000 : Première édition du rapport annuel DigiWorld Yearbook
 2006 : « DigiWorld Summit » devient la nouvelle marque de la  des Journées internationales de l'IDATE
 2007 : L'appellation « DigiWorld Programme »  remplace l’appellation « Fondation IDATE »
 2008 :  du DigiWorld Summit sur le thème « The Future of the Internet »
 2010 : Lancement de l'application DigiWorld sur iPad à l'occasion de la sortie de la première version de la tablette
 2011 : François Barrault devient président de l'IDATE DigiWorld
 2012 : La marque « DigiWorld Institute »  remplace l'appellation « DigiWorld Programme »
2014 : Lancement de la “DigiWorld Week” qui accompagne le « DigiWorld Summit »
2015 : Lancement du cycle de conférences de prospective “DigiWorld Future” à Bruxelles, Londres et Paris
2016 : L’équipe IDATE DigiWorld est distinguée comme  meilleur cabinet de consulting par le magazine Capital
2017 : Jacques Moulin devient Directeur général de l'IDATE DigiWorld
2018 : Lancement du premier DigiWorld4Africa à Fès (Maroc)

Activités

Market Intelligence 
Un observatoire mondial des marchés et de l’innovation numérique, qui propose une veille active à travers un programme complet de rapports et bases de données.

Consulting 
Une offre d’études et de conseil à travers des centaines de missions confiées par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs publics.

Think tank 
Think tank européen consacré aux enjeux de l’économie numérique qui regroupe plus de 80 membres. Ces acteurs débattent au travers d’un programme annuel d’événements majeurs comme la DigiWorld Session (Montpellier), le DigiWorld4Africa (Maroc) ou le DigiWorld Summit (Paris) et de Clubs mensuels à Bruxelles, Londres, Paris et au Maroc, des thématiques et problématiques concrètes de l’économie numérique.

Équipe de direction 
 François Barrault, Président
 Jacques Moulin, Directeur général
Laurent Gorra, Secrétaire général
Christine Barre, Directrice Communication & Événementiel
Mathieu Bec, Directeur du Pôle Industries & Services
Vincent Bonneau, Directeur Market Intelligence & IDATE Labs
Jean-Luc Lemmens, Directeur du Pôle Télécoms
Roland Montagne, Directeur du Pôle Réseaux et Smart Territories

Dirigeants antérieurs :

Gilles Fontaine, Directeur général adjoint
Yves Gassot, Directeur général
Jean-Dominique Séval, Directeur général adjoint

Notes et références

Liens externes 
 

Entreprise ayant son siège à Montpellier
Entreprise de télécommunications ayant son siège en France
Entreprise des médias ayant son siège en France
Entreprise Internet ayant son siège en France
Entreprise de conseil ayant son siège en France
Monde socioéconomique et Internet
Entreprise fondée en 1977